Середкино — название населённых пунктов в России:
 Середкино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Середкино — деревня в Варгашинском районе Курганской области.

См. также 

 Малое Середкино